Treze - o número 
13 — o ano 13 d.C.
13 (filme)
13 (musical)
13 (álbum de Blur)
13 (álbum de The Doors)
13 (álbum de Black Sabbath)
13 (álbum de Six Feet Under)
13 (Álbum do Suicidal Tendencies)

0013